Яшха (), в некоторых транскрипциях Йашха. Происходит из майяйского языка, где Yax — цвет морской волны, и Ha (A) — вода, то есть вода морского цвета.

 Яшха (Юкатан) — посёлок в Мексике, штат Юкатан, муниципалитет Муна, с населением 210 человек.
 Йашха — древний город цивилизации майя, расположенный на территории современной Гватемалы.
 Яшха (лагуна) — лагуна в Гватемале, на побережье которой расположены руины древнего города майя — Яшха.